Gliabates oregonius är en snäckart som beskrevs av Webb 1959. Gliabates oregonius ingår i släktet Gliabates och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
oregonius